Національний дивізіон Молдови 2013—2014 — 23-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул здобув Шериф.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Зімбру взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Молдови 2013—2014.
2. З клубу Рапід було знято 2 очки через борги перед гравцями Овідіу Мендизов та Володимир Лівшиць. Пізніше, 11 березня 2014 року через дві поспіль неявки на календарні матчі Комітетом із проведення змагань клуб був знятий з чемпіонату і на наступний сезон понижений до третього дивізіону Молдови.
3. З клубу Сперанца було знято 3 очки.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2013—2014
Молдова
Молдова